Мухинский:

 Мухинский — фамилия.

Населённый пункт 
 Мухинский — посёлок в Октябрьском районе Амурской области.

Водный объект 
 Мухинский — ручей, приток Волги, Ярославская область.

Предприятия 
 Мухинский — государственный племенной завод в Зуевском районе Кировской области